Завражново — название населённых пунктов в России:

 Завражново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Завражново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.